Александр Петряев:
 Петряев, Александр Акимович (1925—1944) — механик-водитель, Герой Советского Союза;
 Петряев, Александр Михайлович (1875—1933) — русский дипломатический деятель.